Die Big6 European Football League 2017 war die vierte Saison der Big6 European Football League. Sie begann am 22. April 2017 mit den Gruppenspielen und endete am 11. Juni 2017 mit dem Eurobowl XXXI.

Teilnehmer 
Zum ersten Mal fand die Big6 ohne Teams aus Österreich statt. Hauptgrund hierfür waren Unterschiede bezüglich der Regelung zum Einsatz von Import-Spielern zwischen dem AFBÖ und der Big6. Eine Einigung auf eine Regelung, die von allen Seiten akzeptiert wird, konnte im Vorfeld der Saison 2017 nicht erzielt werden. Die geplante Teilnahme der Carlstad Crusaders wurde vom schwedischen Verband untersagt. Hintergrund war die Spaltung des Weltverbands IFAF; der schwedische Verband war Mitglied der sogenannten IFAF New York, der deutsche Verband dagegen Mitglied der IFAF Paris.

Modus 
Sechs Teams traten zunächst in zwei Gruppen zu jeweils drei Teams an. Die Gruppen spielten in einem einfachen Rundenturnier einen Gruppensieger aus. Die beiden Gruppensieger traten im Endspiel, dem Eurobowl XXXI, gegeneinander an.

Gruppenphase

Gruppe A 
In der Gruppe A traf Titelverteidiger Braunschweig auf die Amsterdam Crusaders und die Badalona Dracs. Die Crusaders standen bereits fünfmal im Eurobowl und konnten diesen zweimal gewinnen, die letzte Finalteilnahme lag allerdings über 20 Jahre zurück. Die Dracs brachten es immerhin auf jeweils eine Finalteilnahme im EFAF Cup und der European Football League. Die Lions wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und zogen mit zwei deutlichen Siegen in den Eurobowl ein. Das Spiel zwischen Amsterdam und Badalona hatte nur noch statistischen Wert.

Gruppe B 
Mit den Milano Seamen und den beiden deutschen Teams Frankfurt Universe und Berlin Rebels gingen in der Gruppe B nicht nur drei Neulinge in der Big6 an den Start, für alle drei Teams war es überhaupt das erste Mal, dass sie am Wettbewerb um den Eurobowl teilnahmen. So stand bereits vor dem Turnier fest, dass es in diesem Jahr mindestens einen neuen Eurobowl-Teilnehmer geben würde.

Trotz des Auftaktsieges der Seamen über die Rebels mussten die Italiener aufgrund des knappen Spielausgangs mindestens ein Unentschieden in Frankfurt erreichen, um einigermaßen realistische Chancen auf ein Weiterkommen zu haben. Durch den deutlichen Sieg der Hessen bekamen die Berliner wieder eine Chance, mit einem deutlichen Heimsieg den Eurobowl zu erreichen. Mit 11:10 fiel der Sieg jedoch zu niedrig aus, so dass Universe trotz der Niederlage im letzten Spiel ins Finale einzog.

Eurobowl

Siehe auch 
 European Football League 2017

Weblinks 
 Offizielle Website der BIG6
 Big6 auf football-aktuell.de

Einzelnachweise 

2017
American-Football-Saison 2017